Vitelli est une famille italienne.

 Alessandro Vitelli (1500–1554), condottiere italien ;
 Cosmo Vitelli (né en 1974), producteur français de musique électronique ;
 Girolamo Vitelli (1849-1935), philologue italien ;
 Giulio Vitelli (1458-1530); évêque et condottiere italien ;
 Greta Vitelli (née en 1984), karatéka italienne ;
 Simonetta Vitelli, actrice italienne ;
 Vitellozzo Vitelli (v.1458-1502), condottiere italien ;
 Vitellozzo Vitelli (1531-1568), cardinal italien.

Voir aussi

 Palazzo Vitelli alla Cannoniera à Pérouse en Ombrie (Italie).
 Palazzo Vitelli a Sant'Egidio à Città di Castello en Ombrie (Italie).
 Palazzo Vitelli a San Giacomo à Città di Castello.
 Palazzo Vitelli in Piazza à Città di Castello.
 Apollonia Vitelli-Corleone, un personnage de fiction de la série de romans Le Parrain.